A 21 155-ös számú mellékút egy rövidke, mindössze 700 méter hosszú, öt számjegyű mellékút Nógrád vármegyében. Lényegében Debercsény község főutcája, ami a belterületi szakaszán országos közútnak minősül. A település lakott területének északi részén ágazik ki dél felé a 2118-as útból, amely itt körülbelül 7,2 kilométer megtétele után jár. Fő út néven húzódik végig a falun és mezőgazdasági úttá alakulva ér véget a település legdélebbi részén, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint pontosan 700 méter megtétele után.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 10. 

21155